Уриил
 Уриил — ангел.
 «Уриил» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, построенный в 1715 году. Участник Северной войны.
 «Уриил» — парусный линейный корабль, а затем госпитальное судно Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России». Участник Семилетней войны.
 «Уриил» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, построенный в 1802 году. Участник войн с Францией.
 «Уриил» — парусный линейный корабль Черноморского флота России, построенный в 1840 году. Участник Крымской войны.

См. также 
 Уриил Метеор